Wisliceny ist ein Familienname:

 Dieter Wisliceny (1911–1948), deutscher Offizier, zuletzt  SS-Hauptsturmführer; Beauftragter für jüdische Angelegenheiten der Slowakei, Ungarn und Griechenland (1940–1944)
 Günther-Eberhardt Wisliceny (1912–1985), deutscher Offizier, zuletzt SS-Obersturmbannführer; Bruder von Dieter Wisliceny